Села:
 Конятин — Чернівецька область, Вижницький район
 Конятин — Чернігівська область, Сосницький район